Појам Мартин I може да се односи на:
 Папа Мартин I, римски папа од 649. године
 Мартин I од Арагона, краљ Арагона, Валенсије, Сардиније и Корзике, гроф Барселоне и краљ Сицилије 
 Мартин I Сицилијански, био краљ Сицилије